Sibling Rivalry (br: Tem um morto ao meu lado / pt: Nunca enganes o teu marido) é um filme estadunidense de 1990 do gênero humor negro, dirigido por Carl Reiner, estrelando Kirstie Alley, Sam Elliott, Jami Gertz, Bill Pullman, Carrie Fisher, e Scott Bakula. O enredo gira em torno de uma mulher reprimida (Alley), que trai o marido (Bakula) com um estranho (Elliott), que depois acaba morto e mais tarde descobre que o homem era irmão de seu marido.

Ligações externas 

    

Filmes dos Estados Unidos de 1990
Filmes de humor negro
Filmes da Columbia Pictures
Filmes em língua inglesa
Filmes dirigidos por Carl Reiner
Filmes da Castle Rock Entertainment